Вовенарг () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон
 Вовенарг — французький філософ і письменник
 Вовенарг — замок у Франції, в якому мешкав Пабло Пікассо.